Gaetano Castelfranchi – ingegnere e fisico italiano
 Jacopo Castelfranchi – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Liana Castelfranchi – storica dell'arte italiana